Chrysopa navasi (Lacroix, 1913), een gaasvlieg (nomen dubium)
 Chrysopa navasi (Lacroix, 1916), een gaasvlieg